Claudia Claire (nascida em 10 de março de 1977) é uma atriz pornográfica tcheca. Começou sua carreira de filme adultos em 2001, aos 24 anos.

Prêmios e indicações
 2004 Ninfa Award (indicada) – Melhor atriz coadjuvante espanhola (Hotel Lolita 4 - Urbanfilms)
 2004 Ninfa Award (vencedora) – Melhor atriz espanhola (Fantasías de una sexóloga - Elephant Channel/Adult Video Films)
 2005 Ninfa Award – Melhor atriz espanhola (A Través de la Ventana)

Atores pornográficos da Chéquia